Ecclesia Romana ():

 Ecclesia Romana — название христианской Католической церкви.
 Ecclesia Romana — термин папских булл, в 1100 году изменён на Curia Romana (Римская курия).

См. также 
 Ecclesia | Романа (значения) | 1100 год
 Список крылатых латинских выражений

Примечания 

Латинские фразы и выражения